Nikolaos Deligiannis, pallanuotista greco
 Nikolaos Deligiannis, politico greco